Keizersgracht (Amsterdam), de tweede van de drie Amsterdamse hoofdgrachten die samen de grachtengordel vormen
 Keizersgracht (Coevorden), een straat in Coevorden
 Keizersgracht (Den Helder), een straat in Den Helder
 Keizersgracht (Edam), een straat in Edam
 Keizersgracht (Eindhoven), een straat in Eindhoven
 Keizersgracht (Leeuwarden), een straat en voormalige gracht in Leeuwarden
 Keizersgracht (Meppel), een straat in Meppel
 Keizersgracht (Utrecht), een straat in Utrecht